Atalaiense – abitanti di Atalaia (Alagoas)
Atalaiense – abitanti di Atalaia (Paraná)
Atalaiense – abitanti di Atalaia do Norte